Con il nome di Torquato Conti ci si può riferire a:

 Torquato I Conti, I duca di Poli e Guadagnolo, duca di Poli
 Torquato II Conti, III duca di Poli e Guadagnolo, nipote del precedente, condottiero.